Pura bezeichnet:
 Pura (Insel) im Alor-Archipel, Indonesien
 ein Gericht, siehe Žganci sa Mlijekom

Personen:
 Pura (Christentum), Märtyrerin der christlichen Frühzeit
 Pura (Bibel), Diener des Richters Gideon
 Pura (Name), italienischer Familienname

Orte:
 Pura (Pura), ein indonesischer Ort auf der Insel Pura
 Pura (Gedrosia), eine antike Stadt in Pakistan
 Pura (Tarlac), eine Stadtgemeinde in der Provinz Tarlac auf den Philippinen
 Pura TI, eine Gemeinde im Kanton Tessin in der Schweiz

Flüsse (in Russland):
 Pura (Pjassina), ein Nebenfluss der Pjassina
 Pura (Kuta), ein Nebenfluss der Kuta
 Pura (Ustje), ein Nebenfluss des Ustje

PURA steht für:
 Providing Urban Amenities to Rural Areas, eine Entwicklungsstrategie des ländlichen Raums in Indien

Abkürzung